Досрочные парламентские выборы в Республике Македонии состоялись 11 декабря 2016 года, первоначально выборы были запланированы на 24 апреля, а затем 5 июня.

Затем власти Македонии отменили проведение парламентских выборов из-за политического кризиса. Парламентарии не смогли назначить новую дату выборов.

Предыстория 
Выборы были назначены в рамках соглашения, заключённого при посредничестве Европейского союза, для того, чтобы прекратить протесты против правительства Николы Груевского. Демонстрации были вызваны после прослушивания телефонных разговоров высокопоставленными политиками и сотрудниками спцслужб. С 20 октября 2015 года, было установлено переходное правительство из двух главных партий, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Новый прокурор был назначен для расследования деятельности премьер-министр Никола Груевски и министров правительства. В соответствии с Соглашением, подписанным в Пржно в середине декабря 2015 года, Груевский должен был уйти с поста премьер-министра за 120 дней до выборов. Спикер парламента Трайко Веляновский подтвердил дату выборов — 18 октября.

Система голосования 
На выборах было избрано 123 депутата Собрания — 120 в шести многомандатных избирательных округах и три — за границей. Три мандата, которые должны были представлять македонцев, живущих за границей, а именно в Европе и Африке (1 мандат), Северной и Южной Америке (1 мандат) и Азии, Австралии и Океании (1 мандат), не были избраны, из-за низкой явки в округах заграницей.

Партии, принявшие участие на выборах 
 Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство
 Социал-демократический союз Македонии
 Демократический союз за интеграцию
 Движение Беса
 Албанский альянс
 Демократическая партия албанцев
 Македонский альянс ВМРО
 Левые
 Коалиция за справедливость и правду — Третий блок
 Либеральная партия Македонии
 Партия демократического процветания

Результаты

Примечания 

Македония
Парламентские выборы в Северной Македонии
2016 год в Северной Македонии